NK Hajduk bio je nogometni klub iz grada Đakova.

Povijest 
Djelovao 20-ih godina 20. stoljeća. U Hajduku je igrao otac športskog pisca Stjepana Rechnera Tomo.

Izvori

Nogomet u Đakovu
Bivši hrvatski nogometni klubovi
Nogometni klubovi u Osječko-baranjskoj županiji